Рудишкес () — название ряда населённых пунктов в Литве.

 в Тракайском районе:
 Рудишкес — город.
 Рудишкес — деревня.
 в Пренайском районе:
 Рудишкес — деревня в Стаклишкском старостве.
 Рудишкес — деревня в Шилавотоском старостве.